Auhäuseln ist der Name folgender Orte:

 Auhäuseln (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortsteil von Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Auhäuseln (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich